Музей современного искусства — разновидность музеев, а также некоторые конкретные музеи с таким названием:

Африка 
  — музей в Марокко, официально — Галерея современного искусства Мохаммеда Дрисси.

Азия 
  — музей в Таиланде.
  — музей в Китае.
 Музей современного искусства (Тайбэй) — музей в Тайване.
  — музей в Японии.
 Музей современного искусства (Канадзава) — музей в Японии.
 Национальный музей современного искусства (Квачхон) — Сеуле, Южная Корея.
 Тегеранский музей современного искусства — музей в Иране.

Австралия 
 Музей современного искусства Австралии

Канада 
 Музей современного искусства (Монреаль)
 Музей современного искусства Торонто Канада

Европа 
 Музей современного искусства (Белград) — музей в Сербии.
 Римский музей современного искусства — музей во Италии.
 Музей современного искусства (Загреб) — музей в Хорватии.
 Музей современного искусства (Барселона) — музей в Барселоне, Испания.
 Музей современного искусства (Виго) — музей в Испании.
 Музей современного искусства (Бухарест) — музей в Румынии.
 Государственный музей современного искусства (Салоники) — музей в Греции.
 Музей современного искусства (Базель) — музей в Швейцарии.

Южная и Центральная Америка 
 Музей современного искусства (Росарио) — музей в Аргентине.
 Музей современного искусства Университета Сан-Паулу — музей в Бразилии.
 Музей современного искусства (Сантьяго) — музей в Сантьяго, Чили.
  — музей в Вальдивии, Чили.
  — музей в Агуаскальентес, Мексика.
 Музей современного искусства (Монтеррей) — музей в Мексике.

Соединённые Штаты Америки 
  — музей в Скотсдейл, штат Аризона.
  — музей в Тусоне, штат Аризона.
 Музей современного искусства (Лос-Анджелес) — музей в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
  — музей в Сан-Диего, штат Калифорния.
 Музей современного искусства (Денвер) — музей в Денвере, штат Колорадо.
 Музей современного искусства (Джэксонвилл) — музей в Джэксонвилл, штат Флорида.
 Музей современного искусства (Северный Майами) — музей в Северном Майами, штат Флорида.
  — музей в Атланте, штат Джорджия.
  — музей в Атланте, штат Джорджия.
 Музей современного искусства (Чикаго) — музей в Чикаго, штат Иллинойс.
  — музей в Индианаполисе, штат Индиана; ранее известный как Музей современного искусства Индианаполиса.
  — музей в Норс-Адамс, штат Массачусетс.
  — музей в Детройте, штат Мичиган.
  — музей в Канзас-Сити, штат Миссури.
 Нью-Йоркский музей современного искусства — музей в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.
 Новый музей современного искусства — музей в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.
  — музей в Кливленде, штат Огайо.
  — музей в Сантурсе, штат Пуэрто-Рико.
  — музей в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.
  — музей в Верджиния-Бич, штат Виргиния.
 Музей современного искусства (Мадисон) — музей в Мадисоне, штат Висконсин.

См. также 
 Список музеев современного искусства